Sezon 1999/2000 klubu AS Roma.

Sezon 
Przed sezonem 1999/2000 drużynę Romy objął Fabio Capello, który w trakcie sezonu dokonał dwóch ważnych transferów: Vincenzo Montelli i Hidetoshi Nakaty. W lidze zajął z rzymskim zespołem 6. miejsce, a w Pucharze UEFA doszedł do 1/8 finału, gdzie Roma nie sprostała Leeds United (0:0, 0:1).

Rozgrywki 
 Serie A: 6. miejsce
 Puchar Włoch: 1/8 finału
 Puchar UEFA: 1/8 finału

Skład i ustawienie zespołu 

* - w styczniu 2000 odszedł do AC Perugia
** - w styczniu 2000 przyszedł z AC Perugia

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach